Circinoconis är ett släkte av svampar. Circinoconis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Circinoconis